Het seizoen 2018/19 van de Bundesliga was het 56ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. Aan de competitie deden achttien teams mee. FC Bayern München trad aan als regerend kampioen en wist deze titel met succes te verdedigen. In het vorig seizoen degradeerden 1. FC Köln en Hamburger SV naar de 2. Bundesliga. Fortuna Düsseldorf en 1. FC Nürnberg bewandelden de omgekeerde route. VFL Wolfsburg overleefde de degradatieplayoffs door Holstein Kiel over twee wedstrijden te verslaan. Hierdoor kwam het ook dit seizoen uit in de Bundesliga.

Teams 
De volgende teams namen deel aan dit seizoen in de Bundesliga:

Trainerswissels

Ranglijst

Eindstand

Legenda 

Omdat FC Bayern München en RB Leipzig in de finale van de beker staan en geplaatst zijn voor de UEFA Champions League, mocht de nummer 6 van de ranglijst instromen in de groepsfase van de UEFA Europa League, terwijl de nummer 7 zich plaatste voor de tweede voorronde van dit toernooi.

Play-offs

Promotie/degradatie 

|goals1     = Christian Gentner   Mario Gómez 
|goals2     =  Suleiman Abdullahi   Marvin Friedrich
|stadium    = Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart
|attendance = 58.619
|referee    = Bastian Dankert }}

{{footballbox
|date       = 27 mei 2019
|time       = 20:30 uur
|team1      = 

Union Berlin promoveert dankzij meer gescoorde uit-doelpunten. VfB Stuttgart degradeert naar de 2. Bundesliga.

Statistieken

Positieverloop per club

Nederlanders 
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2018/19 uitkwamen in de Bundesliga.

Referenties 

Bundesliga (mannenvoetbal)
1